Luigi Ferdinando di Prussia (1772-1806)
Luigi Ferdinando di Prussia (1907-1994)